Graupe ist der Familienname folgender Personen: 

 Georg Graupe (1875–1959), Politiker, 1946–1958 Bürgermeister von Dommitzsch
 Hans Graupe (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Heinz Mosche Graupe (1906–1997), deutscher Philosoph und Judaist
 Paul Graupe (1881–1953), deutscher Antiquariatsbuchhändler und Kunsthändler
 Ronny Graupe (* 1979), deutscher Jazzmusiker
 Silja Graupe (* 1975), deutsche Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Graupen
 Graupel